Chronicles hace referencia a varios artículos:

Chronicles (revista), revista estadounidense.
Books of Chronicles in the Hebrew Bible

Álbumes
Chronicles (álbum de Steve Winwood) lanzado en 1987 por Steve Winwood.
Chronicles (álbum de Rush) lanzado en 1990 por Rush.
Chronicles (álbum de Velvet Underground) lanzado en 1991 por The Velvet Underground.
Chronicles (álbum de David Arkenstone) lanzado en 1993 por David Arkenstone.
Chronicles (álbum de Jon and Vangelis) lanzado en 1994 por Jon and Vangelis.
Chronicles (álbum de Aerosmith) lanzado en 2005 por Aerosmith.
Chronicles (álbum de Free) lanzado en 2006 por Free.
Clapton Chronicles: The Best of Eric Clapton lanzado en 2000 por Eric Clapton.